Слу́жба — кроме собственно занятий служащего и военнослужащего, слово обозначает специальную область работы с относящимися к ней учреждениями (например: таможенная служба). 

Кроме того, под службами понимают постройки или помещения для хозяйственных надобностей. 

В военном управлении, службами называются системы штатных органов управления и воинских формирований, выполняющая функции обеспечения и обслуживания войск (сил) в соответствии со своей специализацией.

Ниже представлены некоторые службы:

Службы 
 Береговая служба:
 Береговая служба — служба охраны и обороны южных и юго-восточных границ Русского государства от вражеских набегов.
 Береговая служба — служба, которую личный состав флота несёт на берегу.
 Государственная служба;
 Военная служба;
 Государственная гражданская служба (в России);
 Муниципальная служба;
 Правоохранительная служба;
 Служба (церковная);
 Станичная служба;
 Таможенная служба;
 Федеральная служба.

См. также 

 Спецслужба
 Веб-служба
 Служба (военное управление)
 Служба кабаку
 Службы Windows
 Услуга

Примечания